Уильям Филип «Фил» Грэмм (; род. 8 июля 1942, Форт-Беннинг, Джорджия) — американский политик и экономист, сенатор-республиканец от штата Техас в 1985—2002 годах, лоббист интересов энергетической компании Enron. Главный экономический советник и сопредседатель президентской кампании Джона Маккейна с лета 2007 по 18 июля 2008 года. Вице-президент инвестиционного подразделения швейцарского банка UBS.

Биография 
Уильям Ф. Грэмм родился 8 июля 1942 года в Форт-Беннинге, штат Джорджия, в семье Кеннета и Флоренс Грэмм, и рос городке Коламбус (Columbus). Вскоре после рождения Уильяма его отец был частично парализован в результате перенесённого инсульта. В 14 лет Уильям остался без отца и его мать Флоренс была вынуждена работать в две смены медсестрой в госпитале для ветеранов-инвалидов.
В 1961 году Уильям окончил Военную академию Джорджии (Georgia Military Academy), в 1964 году получил диплом Университета Джорджии (University of Georgia), а в 1967 году там же получил степень доктора экономики. В 1967—1968 годах Грэмм преподавал в Техасе и одновременно руководил деятельностью консультационной группы «Gramm & Associates».

В 1976 году Грэмм впервые баллотировался в Палату представителей, но не прошёл даже первичные партийные выборы. Однако через два года он победил и в январе 1979 году стал конгрессменом. В 1980 году Грэмм был успешно переизбран. В 1982 году перед очередным переизбранием Грэмма исключили из комитета по бюджету за поддержку налоговых реформ президента Рейгана. Грэмм подав в отставку и тут же выставил свою кандидатуру на новых выборах, но уже от Республиканской партии и был избран.

В 1984 году Грэмм баллотировался в Сенат США от республиканцев Техаса. Грэмм получил 58,5 % голосов, став первым в истории кандидатом-республиканцем, набравшим более 3 миллионов голосов избирателей. В 1990 году Грэмм был избран в Сенат на второй срок, набрав 60,2 % голосов избирателей, его поддержали 3 027 680 человек. В Сенате Грэмм работал в комитете по бюджету в 1989—2003 годах, а в 1995—2000 годах занимал пост председателя комитета по банковским, жилищным и городским вопросам (Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs). В ноябре 1996 года Филип Грэм вновь был переизбран с Сенат, одолев Виктора Моралеса (Victor Morales). В декабре 2002 года, незадолго до окончания срока, он добровольно оставил Сенат.

В 1996 году Грэмм попытался стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии. К этому шагу он начал готовиться заранее и уже к июлю 1994 года сумел собрать на свою предстоящую компанию 8 миллионов долларов. Неплохой старт кампании закончился провалом после потери Грэммом голосов избирателей штата Луизиана.

С лета 2007 по июль 2008 года Уильям Филип Грэмм работал старшим экономическим советником Джона Маккейна в ходе его избирательной кампании. После увольнения Грэмм занял пост вице-президента инвестиционного подразделения UBS.

Законодательная деятельность 
При непосредственном участии Фила Грэмма были приняты, в частности, следующие законодательные акты США:
 Закон о сбалансированном бюджете и контроле за дефицитом в чрезвычайных условиях (Закон Грэмма — Рудмана — Холлингса).
 Закон о финансовой модернизации (Закон Грэмма — Лича — Блайли).
Многие экономисты склонны считать, что именно инициированный Грэммом Закон Грэмма — Лича — Блайли (Gramm-Leach-Bliley Act) стал одной из главных причин глобального финансового кризиса 2008 года. Однако сам Филип Грэмм отрицает это утверждение.
 Закон о модернизации товарных фьючерсов.
Считается, что именно положения этого закона привели к скандальному банкротству компании Enron. Жена Грэмма, Уэнди Ли Грэмм, была в то время членом совета директоров Enron и фигурировала во многих судебных разбирательствах, хотя и не была обвинена.

Цитаты 
«Кризис у людей в головах. Наша нация превратилась в нытиков».

«В экономике эксплуатация труда определяется как оплата людям меньше, чем предельный продукт их труда. Я недавно сказал Эду Уитэкру [бывшему президенту АТТ, который ушел на пенсию с выплатой премиально-пенсионного пакета размером 158 миллионов долларов], что он самый эксплуатируемый человек на свете. Его пенсионный пакет должен быть несколько миллиардов».

Отзывы современников 
 CNN поместила Фила Грэмма на 7 место в списке 10 человек, наиболее ответственных за кризис.
Фил Грэм — это самая важная причина нынешнего финансового кризиса.
Грэмм — верховный жрец дерегулирования рынков, человек № 2 (первый — А.Гринспэн), ответственный за кризис.

Работы

Примечания

Источники 
 
 Героев надо знать в лицо

Выпускники Академии Вудворда
Выпускники Университета Джорджии
Выпускники Школы бизнеса Университета Джорджии
Преподаватели Техасского университета A&M
Сенаторы от штата Техас
Сенаторы-республиканцы США
Члены Палаты представителей от штата Техас
Члены Демократической партии США от Техаса
Члены Республиканской партии США от Техаса
Кандидаты в президенты США (1996)
Политики США XX века
Политики США XXI века